SK Beskyd Čeladná je český fotbalový klub z obce Čeladná, který v sezoně 2015/16 vyhrál I. A třídu Moravskoslezského kraje a probojoval se do Přeboru Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 2004 po sloučení týmů FK Čeladná a 1. FC Vítkovická nemocnice BMA 1853.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu na Čeladné.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Moravskoslezském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 2004
SK Beskyd